Saratoga kan avse:

Saratoga (film) – en amerikansk film med Clark Gable och Jean Harlow
Saratoga (musikgrupp) – ett spanskt heavymetalband
Saratoga, CA - 9.18.06 – ett livealbum av Ani DiFranco
"Saratoga" – ett tidigare namn på det amerikanska 1970-talsrockbandet Kansas (musikgrupp)

Geografi

USA
Saratoga, Kalifornien – en stad i Santa Clara County
Saratoga County – ett county i delstaten New York 
Saratoga, New York – en stad i Saratoga County
Saratoga Springs, New York – vanligtvis bara kallad "Saratoga", nära staden Saratoga, New York
Saratoga Race Course – hästkapplöpningsbana
Saratoga, Texas – icke-inkorporerat samhälle i Hardin County
Saratoga, Wyoming – småstad i Carbon County

Historia
Saratogafälttåget
Räden mot Saratoga

Fartyg
, flera fartyg i amerikanska flottan namngivna efter slaget vid Saratoga